Lehwald ist der Familienname folgender Personen:
 Gisela Lehwald (* 1950), deutsche Politikerin
 Martin Lehwald (* 1965), deutscher Filmproduzent

Siehe auch:
 Lehwaldt
 Lewald